Czersk (stad)
 Czersk (gemeente)
 Czersk (Mazovië)